De Zwitserse voetbalbeker 1982/83 (Duits: Schweizer Cup 1982/83) was de 58ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 7 augustus 1982 en eindigde met de finale (replay) op 14 juni 1983 in het Wankdorf Stadion in Bern. Grasshopper-Club won de beker voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis door Servette FC Genève in de finale met 3-0 te verslaan, nadat de eerste wedstrijd in 2-2 was geëindigd.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1982/83
Zwitsers voetbalelftal in 1982
Zwitsers voetbalelftal in 1983

1983
Bekervoetbal 1982/83